Tazlău peut désigner :

 Tazlău, une commune roumaine du județ de Neamț
 Berești-Tazlău, une commune roumaine du județ de Bacău